

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Whitehouse – villaggio della Contea di Lucas, Ohio
 Whitehouse – città della Contea di Smith, Texas

 Regno Unito
 Whitehouse – villaggio della Scozia

Persone 
 Bill Whitehouse (1909-1957) – pilota automobilistico britannico
 Mary Whitehouse (1910-2001) – attivista britannica
 Paul Whitehouse (n. 1958) –  attore gallese. 
 Sheldon Whitehouse (n. 1955) –  politico e avvocato statunitense, figlio del diplomatico e ambasciatore statunitense Charles Whitehouse.

Altro 
 4036 Whitehouse – asteroide della fascia principale
 Whitehouse – gruppo musicale britannico di musica elettronica